Stylopode peut désigner :

 En zoologie, le stylopode, un des 3 segments articulés du membre chiridien : le segment proximal ou stylopode correspond au bras (stricto sensu), comportant l’humérus, ou à la cuisse, comportant le fémur ; 
 En botanique, le stylopode, chez les Apiacées et les Araliaceae, disque ou coussinet nectarifère charnu qui couronne l'ovaire puis le fruit et qui porte les styles ; mucron persistant, formé des styles soudés et parfois des bases décurrentes du périanthe pistillé, couronnant le gland (appelé aussi stylopodium).